London District (British Army)
 Londres, police judiciaire